Vidarte ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Javier Vidarte (1970–2008), spanischer Philosoph, Schriftsteller und engagierter LGBT-Aktivist
 Héctor Miguel Cabrejos Vidarte (* 1948), peruanischer Priester, Erzbischof von Quito
 Walter Vidarte (1931–2011), uruguayischer Schauspieler